Ołeksandr Jakowenko (1979-), ukraiński hokeista
 Ołeksandr Jakowenko (1987-), ukraiński piłkarz